Фазовращатель:

 Фазовращатель (в СВЧ) — элемент СВЧ-тракта, изменяющий фазу отраженной или проходящей электромагнитной волны.
 Фазовращатель (в электротехнике) — электрический четырёхполюсник для изменения фазы переменного электрического напряжения на выходе по сравнению со входом.